Apanteles keralensis (Narendran & Sumodan), een schildwesp
 Apanteles keralensis (Sumodan & Narendran), een schildwesp